Milke bezeichnet:

 Kalbsbries (in der Schweiz)

Milke ist der Familienname folgender Personen:
 Debra Milke (* 1964), US-amerikanische Hinrichtungskandidatin
 Hubertus Milke (* 1962), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Willi Milke (1896–1944), deutscher Widerstandskämpfer und NS-Opfer

Siehe auch:
 Mielke
 Milken